Glatte ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Glatte (1866–1920), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Jessica Glatte (* 1973), deutsche Operettensängerin (Sopran)
 Reinhard Glatte (* 1938), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Klatte
 Kladde